Küppenbender ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Küppenbender (1901–1989), deutscher Manager
 Peter Küppenbender (1899–1961), niedersächsischer Politiker (KPD) und Mitglied des Ernannten Braunschweigischen Landtages